Старокульшарипово — село в Асекеевском районе Оренбургской области, административный центр сельского поселения  Старокульшариповский сельсовет.

География 
Находится на правом берегу реки Большой Кинель на расстоянии примерно в 16 километров на юго-восток от районного центра Асекеево.

Население
Население составляло 995 человека в 2002 году (98% татары),  913 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Асекеевского района